Сочхон:
 Сочхон — город в Южной Корее.
 Сочхон (река) — река в Южной Корее.